L’Étoile d'or peut faire référence à :

 l’Étoile d'or, un trophée footballistique
 l’Étoile d'or, une médaille soviétique
 Étoile d'or, une collection de livres pour la jeunesse des années 1960-1970
 l’Étoile d'or (النجمة الذهبية), récompense suprême décernée à l'issue du Festival international du film de Marrakech depuis 2001
 l’Étoile d'or, une course cycliste française
 les Étoiles d'or du cinéma français
 un niveau de ski

Homonymie